

Села:
 Солов'ївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Солов'ївка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Солов'ївка — Запорізька область, Михайлівський район
 Солов'ївка — Кіровоградська область, Олександрійський район

Залізниця:
 Солов'ївка — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Солов'ївка — село, Мінська область, Логойський район